Monowitz steht für:
 Monowice, Stadtteil von Oświęcim, Polen
 danach benannt: KZ Auschwitz III Monowitz, nationalsozialistisches Konzentrationslager